Jméno Markéta Skotská nosilo více žen v historii Skotska:

 svatá Markéta Skotská († 1093) – skotská královna
 dcera Eduarda Vyhnance a manželka skotského krále Malcolma III.
 Markéta Skotská (1261–1283) – norská královna
 dcera skotského krále Alexandra III. a manželka norského krále Erika II.
 Markéta I. Skotská (1283–1290) – skotská královna
 dcera norského krále Erika II.
 Markéta Skotská (1424–1445)
 dcera skotského krále Jakuba I. a manželka francouzského dauphina Ludvíka XI.